Буковогорская культура, или культура Бюкк () — неолитическая культура V тыс. до н. э. Распространена на территории Венгрии и Словакии.

Происхождение 
Рассматривается как восточный вариант Культуры линейно-ленточной керамики, сформировавшийся в горах Бюкк в результате «неолитизации» местного мезолитического населения (кроманьонцев). Об этом говорят, в частности, их жилищные традиции: в то время как большая часть носителей ЛЛК жила в длинных домах, носители культуры Бюкк жили в небольших прямоугольных жилищах, пол которых находился ниже уровня грунта.

Известным исследователем данной культуры был Ян Лихардус.

Примечания

Ссылки 
 Археологические культуры V—IV тыс. до н. э. в экологической нише индоевропейской прародины. индоевропейская атрибуция блока культур винча — лендьел — квк

Археологические культуры Венгрии
Археологические культуры Словакии
Неолит Европы
Археологические культуры Европы
Археологические культуры Украины
Археологические культуры Румынии